Assel (Drochtersen), een dorp in Duitsland
 Assel (Nederland), een gehucht bij de Nederlandse stad Apeldoorn
 Assel (Luxemburg), een dorp in het groothertogdom Luxemburg
 Assel (rivier), een rivier in de Kazachse Oeral
 Assel (gebied), een natuurgebied te Gent